Бачвице је појам који се може односити на: 

 Бачвице - мале бачве;

Топоним:
 Бачвице - предио града Сплита 
 Бачвице - насеље у општини Травник, у БиХ.